Rathaus Wiesbaden steht für:

 Altes Rathaus (Wiesbaden)
 Neues Rathaus (Wiesbaden)